Почётный знак «За заслуги»